Wilczkowo ist der Name von fünf Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wilczkowo (Lubomino) (ehemals Arnsdorf, Kreis Heilsberg)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wilczkowo (Żnin) (1939–1945 Obersee, Kreis Znin (Dietfurt))
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Wilczkowo (Wyszogród)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wilczkowo (Brzeżno) (ehemals Völzkow, Kreis Belgard-Schivelbein)
 Wilczkowo (Gryfice) (ehemals Völschenhagen, Kreis Greifenberg)

Siehe auch: Jezioro Wilczkowo (ehemals Völzkowsee, Kreis Dramburg)